Henryk Tomaszewski (glaskunstenaar), (1906-1993), Pools glaskunstenaar
Henryk Tomaszewski (graficus) (1914-2005), Pools aficheschilder
Henryk Tomaszewski (mime) (1919-2001), Pools mimespeler en theaterdirecteur